Бехтер — фамилия.
 Бехтер, Гавриил Иванович (1900—1948) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Бехтер, Георгий Иванович (более известен как Джордж Блейк; 1922—2020) — бывший офицер английской разведки, по собственным убеждениям перешёл на сторону советских спецслужб.
 Бетхер, Пауль (1891–1975) – немецкий политик, советский разведчик, Член Красной капеллы.